Сан Хосе дел Аламито има више значења:

 Сан Хосе дел Аламито (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хосе дел Аламито (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику